"I Love You, California" is het officiële lied (Engels: state song) van de Amerikaanse staat Californië. De tekst werd geschreven door Francis Bernard Silverwood (1863-1924), een kleermaker uit Los Angeles. Abraham Franklin Frankenstein (1873-1934) schreef de bijhorende muziek. Het stuk werd in 1913 uitgegeven door Hatch & Loveland Music Printers. Operazangeres Mary Garden introduceerde "I Love You, California" aan het grote publiek. Het stuk was populair in de jaren 1910, maar slechts weinig Californiërs kennen het nu nog. Veel bekender is "California, Here I Come" uit de Broadway-musical Bombo (1921). In 1951 bepaalde het parlement van Californië dat "I Love You, California" toch het officiële lied van de staat zou worden.

Liedtekst 
   I.
   I love you, California, you're the greatest state of all.
   I love you in the winter, summer, spring and in the fall.
   I love your fertile valleys; your dear mountains I adore.
   I love your grand old ocean and I love her rugged shore.

   Refrein
   Where the snow crowned Golden Sierras
   Keep their watch o'er the valleys bloom,
   It is there I would be in our land by the sea,
   Every breeze bearing rich perfume.
   It is here nature gives of her rarest. It is Home Sweet Home to me,
   And I know when I die I shall breathe my last sigh
   For my sunny California.

   II.
   I love your red-wood forests - love your fields of yellow grain.
   I love your summer breezes and I love your winter rain.
   I love you, land of flowers; land of honey, fruit and wine.
   I love you, California; you have won this heart of mine.

   III.
   I love your old gray Missions - love your vineyards stretching far.
   I love you, California, with your Golden Gate ajar.
   I love your purple sun-sets, love your skies of azure blue.
   I love you, California; I just can't help loving you.

   IV.
   I love you, Catalina, you are very dear to me.
   I love you, Tamalpais, and I love Yosemite.
   I love you, Land of Sunshine, Half your beauties are untold.
   I loved you in my childhood, and I'll love you when I'm old.

Cultuur in Californië
Amerikaans volkslied